Erdős est un patronyme hongrois qui peut désigner
 László Erdős (1966- ), physicien mathématicien hongrois ;
 Norbert Erdős (1972- ), homme politique hongrois ;
 Paul Erdős (1913-1996), mathématicien hongrois
 Nombre d'Erdős, Problème des distances distinctes d'Erdős
 Prix Erdős ; Paul Erdős Award
 
 
 Constante de Copeland-Erdős ; Constante d'Erdős-Borwein ;   Nombre d'Erdős-Woods
 Viktor Erdős (1987- ), joueur d'échecs hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois